Diocese of Nelson steht für:
 das römisch-katholische Bistum Nelson in Kanada
 das anglikanische Bistum Nelson in Neuseeland